Коннон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (ок. 1922—2000) — британский регбист и спортивный функционер, президент Шотландского союза регби (1987—1988), сын Джеки Коннона.
  (род. 1996) — британский регбист, полуфиналист Кубка Английской премьер-лиги в составе клуба «Ньюкасл Фэлконс» (2019).
  (1911—1978) — американский и филиппинский религиозный деятель и педагог, президент Университета де Ла Салль (1950—1959, 1966—1978).
 Коннон, Грант — новозеландский десятиборец, чемпион Новой Зеландии (1981, 1982).
  (ок. 1897—1953) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Абердин», отец Билла Коннона.